NGC 778 (другие обозначения — UGC 1480, MCG 5-5-39, ZWG 503.69, PGC 7597) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Треугольник.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Является сейфертовской галактикой или галактикой со вспышкой звёздообразования.

Примечания 

 

0778
Треугольник (созвездие)
Линзообразные галактики